Лучшие бомбардиры чемпионата Аргентины по футболу — указанные в статье статистические данные включают только футболистов, выступавших с 1931 года по настоящее время, то есть с наступления эпохи профессионального футбола в Аргентине. Данные по любительскому футболу смотрите в статье Любительская эра аргентинского футбола.

20 лучших бомбардиров чемпионата Аргентины

Лучшие бомбардиры по годам 
 Для любительского футбола смотрите Лучшие бомбардиры 1891—1931

Рекорды

По количеству титулов 
 5
 Диего Марадона
 4
 Луис Артиме
 Хосе Санфилиппо
 3
 Карлос Бьянки
 Арсенио Эрико
 Энцо Франческоли
 Карлос Мануэль Морете
 Хосе Санд
 2
 Эваристо Баррера
 Рубен Да Сильва
 Хосе Луис Кальдерон
 Марио Кемпес
 Анхель Лабруна
 Серхио Даниэль Мартинес
 Оскар Мас
 Альфредо Обберти
 Хуан Хосе Писсути
 Эктор Орасио Скотта
 Мартин Палермо
 Сантьяго Сильва
 Лисандро Лопес
 Сильвио Ромеро

Средняя результативностьза сезон 
 Арсенио Эрико — 1,382 гола за игру
 Арсенио Эрико — 1,265
 Бернабе Феррейра — 1,229
 Арсенио Эрико — 1,176
 Хосе Санфилиппо — 1,133

Титулы по клубам 
 24
 Ривер Плейт
 16
 Сан-Лоренсо
 13
 Велес Сарсфилд
 11
 Бока Хуниорс
 Индепендьенте
 8
 Архентинос Хуниорс
 Расинг (Авельянеда)
 Росарио Сентраль
 7
 Эстудиантес
 5
 Ланус
 4
 Ньюэллс Олд Бойз
 Платенсе
 3
 Уракан
 2
 Феррокариль Оэсте
 Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата)
 Тальерес (Кордова)
 1
 Атланта
 Банфилд
 Годой-Крус
 Колон
 Депортиво Эспаньол
 Институто Кордова
 Хувентуд Антониана
 Лома Негра (Олаваррия)
 Лос-Андес
 Кильмес
 Сан-Лоренсо (Мар-дель-Плата)
 Тиро Федераль
 Унион (Санта-Фе)

См. также 
 Чемпионат Аргентины по футболу

Примечания

Ссылки 
 Argentina — List of Topscorers

Футбол в Аргентине